

Pausen
Innocentius I, paus van 401 tot 417
Innocentius II, paus van 1130 tot 1143
Innocentius III, paus van 1198 tot 1216
Innocentius III, tegenpaus van 1179 tot 1180
Innocentius IV, paus van 1243 tot 1254
Innocentius V, paus van 21 januari tot 22 juni 1276
Innocentius VI, paus van 1352 tot 1362
Innocentius VII, paus van 1404 tot 1406
Innocentius VIII, paus van 1484 tot 1492
Innocentius IX, paus van  29 oktober tot 30 december 1591
Innocentius X, paus van 1644 tot 1655
Innocentius XI, paus van 1676 tot 1689
Innocentius XII, paus van 1691 tot 1700
Innocentius XIII, paus van 1721 tot 1724

Overigen
Innocentius Ferrieri (1810-1887), Italiaans kardinaal
Innocentius van Irkoetsk (ca. 1680-1731), missionaris in Siberië, eerste bisschop van Irkoetsk en Russisch heilige 
Innocentius van Verona (5e eeuw), Romeins heilige